Shorttrack gehört seit den Olympischen Winterspielen von 1992 in Albertville zum offiziellen Programm der Olympischen Winterspiele. Davor wurde es bereits bei den Olympischen Winterspielen 1988 als Demonstration ausgetragen. Zu den olympischen Disziplinen für Männer und Frauen gehören die 500 m, 1000 m, 1500 m und die Staffel. Die Staffel wird bei den Frauen über 3000 m und bei den Männern über 5000 m ausgetragen. Die 3000 m der Frauen und Männer wurden 1988 lediglich als Demonstrationswettbewerb ausgetragen. Der Sport wird von den Mannschaften aus Asien und Nordamerika dominiert, wobei Südkorea mit Abstand am erfolgreichsten ist. Von den bisher 70 südkoreanischen Medaillen bei Olympischen Winterspielen wurden 48 Medaillen im Shorttrack gewonnen. Ebenso stammen bei China 33 der bisher 62 gewonnenen Medaillen vom Shorttrack.

Wettbewerbe 
• = offizieller Wettbewerb, D = als Demonstration ausgetragen

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022